Роб — сокращение имени Роберт.

Персоналии 
 Роб Ван Дам (род. 1970) — известный рестлер.
 Роб Зомби (род. 1965) — бывший байкер и арт-директор порно-журнала, известный американский музыкант.
 Роб Рой (1671—1734) — национальный герой Шотландии.

См. также 
 Роб Рой (значения)
 Роберт (значения)